Jägerhaus ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Jägerhaus (Brackenheim), Wüstung von Brackenheim, Landkreis Heilbronn
 Jägerhaus (Gaildorf), Wüstung im Ortsteil Eutendorf der Stadt Gaildorf
 Jägerhaus (Rot an der Rot), Ortsteil von Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Jägerhaus (Tannheim), Ortsteil von Tannheim, Landkreis Biberach
 Jägerhaus (Friedrichshafen), Ortsteil von Friedrichshafen, Bodenseekreis
 Jägerhaus (Ingelfingen), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Ingelfingen, Hohenlohekreis
 Jägerhaus (Heubach), Ortsteil von Heubach, Ostalbkreis
 Jägerhaus (Rainau), Ortsteil von Rainau, Ostalbkreis
 Jägerhaus (Unterschneidheim), Ortsteil von Unterschneidheim, Ostalbkreis
 Jägerhaus (Ravensburg), Ortsteil von Ravensburg, Landkreis Ravensburg
 Jägerhaus (Sinsheim), Ortsteil von Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Jägerhaus (Schenkenzell), Ortsteil von Schenkenzell, Landkreis Rottweil
 Jägerhaus (Sulzbach-Laufen), Einzelhof im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Jägerhaus (Am Buchberg), Ortsteil von Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Jägerhaus (Fridingen an der Donau), Ortsteil von Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen
 Jägerhaus (Jägersruhe), Ortsteil von Herrischried, Landkreis Waldshut
 Jägerhaus bei Verenahof, Ortsteil von Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Jägerhaus im Kreuzle, Ortsteil von Wüstenrot, Landkreis Heilbronn
 Jägerhaus Unterhölzer, Ortsteil von Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis

in Bayern:
 Jägerhaus (Bad Abbach), Ortsteil von Bad Abbach, Landkreis Kelheim
 Jägerhaus (Bad Kohlgrub), Ortsteil von Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Jägerhaus (Bernried), Ortsteil von Bernried, Landkreis Deggendorf
 Jägerhaus (Böbrach), Ortsteil von Böbrach, Landkreis Regen
 Jägerhaus (Ehingen am Ries), Ortsteil von Ehingen am Ries, Landkreis Donau-Ries
 Jägerhaus (Konradsreuth), Ortsteil von Konradsreuth, Landkreis Hof
 Jägerhaus (Mintraching), Ortsteil von Mintraching, Landkreis Regensburg
 Jägerhaus (Waal), Ortsteil von Waal, Landkreis Ostallgäu

in Nordrhein-Westfalen:
 Jägerhaus (Remscheid), Wohnplatz in Remscheid
 Jägerhaus (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal

in Sachsen:
 Jägerhaus (Schwarzenberg), Stadtteil von Schwarzenberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis

Jägerhaus steht für:
 Jägerhaus (Haldensleben), Forsthaus in Haldensleben
 Jägerhaus (Heilbronn), Gaststätte in Heilbronn
 Jägerhaus (Düsseldorf), Gaststätte in Düsseldorf
 Jägerhaus (Weimar), Bauwerk in Weimar
 Jägerhaus Ráby, Schloss in Tschechien

Siehe auch:
 Jägerhäuschen (Kottenforst), Unterkunft bei Bonn
 Jägerhaussiedlung
 Jägershaus, Ort in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Jagdhaus, Standort für Jagd und Wildpflege
 Villa Jäger
 Jaxthausen